Le Tour de Mainfranken  est une course cycliste par étapes disputée dans la région de Mainfranken, en Allemagne. Créée en 1909, l'épreuve est réservée aux espoirs à partir de 2005, date de son entrée dans l'UCI Europe Tour en catégorie 2.2U. La course s'est appelée successivement Rund um Spessart und Rhön, Internationales Ernst-Sachs-Gedächtnis-Rennen, Internationale Ernst-Sachs-Tour  et donc Internationale Mainfranken-Tour.

La course fait partie de la Coupe d'Allemagne de cyclisme en 2006. Elle disparaît après l'édition 2010.

Palmarès

Liens externes 
  Site officiel
Palmarès sur siteducyclisme.net
Palmarès sur cyclebase.nl

Compétition cycliste en Allemagne
Ancienne course cycliste
Événement sportif en Bavière